Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2018 проводился с 24 по 29 апреля 2018 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб».

В чемпионате принимали участие 12 команд из Московской, Свердловской, Челябинской и Самарской областей, Удмуртской республики, Краснодарского и Красноярского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Чемпионами России стала команда «Москва» (скип Константин Курохтин, ставший чемпионом России в 4-й раз), победившая в финале команду «Родник» (Свердловская область, скип Андрей Смирнов). Бронзовые медали завоевала команда «Гранитъ» (Челябинская область, скип Алексей Фатуев).

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 2 группы по 6 команд (A, B), играют по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Затем на втором этапе команды перегруппировываются с учётом занятых на первом этапе мест: в «медальную» группу проходят команды, занявшие первые три места в группах, они играют с командами, бывшими на первом этапе в другой группе (результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт), затем занявшие первые четыре места команды выходят в плей-офф за 1—4 места, где играют полуфиналы (1-е место играет с 4-м, 2-е с 3-м), матч за третье место и финал; в «классификационную» группу проходят команды, занявшие на первом этапе места ниже третьего, и так же играют матчи только с командами из другой группы; затем по результатам «классификационного» этапа играются матчи за окончательное распределение 5—6, 7—8, 9—10, 11—12 мест.

Матчи проводятся в 8 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 Проходят в медальный групповой этап (за 1—6 места)
 Проходят в классификационный групповой этап (за 7—12 места)

Классификационный групповой этап (за 7—12 места)

Медальный групповой этап (за 1—6 места) 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места

Квалификационные матчи за 5—12 места

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео (канал «Russian Curling TV» на YouTube, комментатор Антон Батугин):

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2018

2018
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2018 году
Апрель 2018 года
2018 год в Краснодарском крае